Une constellation peut être un groupe d'étoiles, c'est-à-dire un ensemble d'étoiles reliées par des lignes imaginaires.

Mais  peut aussi faire référence à :

Arts

Cinéma 
 , un film de  sorti en 2005.

Bande dessinée 
 Constellation, un album de bande dessinée de Frederik Peeters.

Littérature 
 Constellation, une anthologie de trois romans de science-fiction de Piers Anthony ;
 Constellation, un roman d'Adrien Bosc ;
 Constellations (1999), un recueil d'essais d'Alessandro Baricco.

Musique 
 Constellation Records, un label de disques canadien (1997-) ;
 Constellation, album d'Alabama Thunderpussy (2000) ;
 Constellation, un mini-album de pop japonaise d'Aya Kamiki (2005) ;
 Constellations, album d'August Burns Red (2009).

Peinture 
 Constellations, une série de tableaux peints par Joan Miró.

Sciences

Astronomie 
 Le programme Constellation, un programme d’exploration spatiale de la NASA ;
 Constellation de satellites, un groupe de satellites artificiels destinés à travailler de concert ;
 , un projet d'observatoire spatial dans le rayonnement X basé sur un groupe de quatre satellites.

Psychologie 
 Les Constellations familiales, une méthode de psychothérapie familiale.

Société

Entreprises 
 Constellation, une gamme de montres produite depuis 1952 par la marque horlogère suisse Omega ;
  ;
 Constellation Energy, une entreprise américaine de distribution et de production d'énergie.

Presse écrite 
 Constellation, une revue mensuelle française publiée de 1948 à 1970.

Technologie

Astronautique 
 Constellation de satellites, groupe de satellites artificiels en orbite basse.

Télécommunications 
 Diagramme de constellation, la représentation d'un signal modulé par une modulation numérique.

Transports 
 L', nom porté par quatre navires de la Marine américaine entre 1797 et 2003 ;
 Le Lockheed Constellation, un avion de ligne construit entre 1943 et 1958 ;
 Le Constellation, un paquebot de la série Millennium ;
 Le Constellation, un yacht privé ;
 Le Constellation, ancien defender de la Coupe de l'America ;
 La classe Constellation, une classe de frégates de l'US Navy en projet.

Homonymie de titre